Ajgaj – pierwsza stolica Macedonii, obecnie identyfikowana z Werginą, dawniej z Edessą
 Ajgaj – miasto na Eubei
 Ajgaj – miasto w Achai
 Ajgaj – miasto na półwyspie Pallene
 Ajgaj – twierdza w Myzji
 Ajgaj – miejscowość w Cylicji